In 2002 werd het 101ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 januari tot 12 mei. Dit jaar speelden negen clubs niet in deze competitie, maar in het Torneio Rio-São Paulo 2002, samen met clubs uit de staat Rio de Janeiro, dat een volwaardige competitie werd. In deze competitie bleven dus de minder goede elftallen over. Ituano werd kampioen.

Eindstand

Play-down

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista